Крини́цкий — фамилия, имеет женскую форму Криницкая.

Криницкие — дворянский род.

Известные носители:

 Криницкий, Александр Иванович (1894—1937) — советский партийный деятель.
 
 
 Криницкий, Григорий Александрович (1922—1995) — Герой Социалистического Труда.
 Криницкий, Евгений Иванович (1863—1930) — русский контр-адмирал
 
 Криницкий, Марк (псевдоним Михаила Владимировича Самыгина; 1874—1952) — русский литературный деятель.
 Криницкий, Николай Александрович (1851—1915) — русский церковный историк и краевед, священник, русский богослов.
 Криницкий, Онуфрий (1791—1867) — западноукраинский общественный деятель, профессор, педагог, доктор философии и теологии.
 Криницкий, Павел Васильевич (1751—1835) — протопресвитер, императорский духовник.

 Женщины
 Криницкая, Лидия Антоновна — украинская советская артистка. Народный артист Украинской ССР.

Псевдонимы 
 Марк Криницкий (1873—1952) — русский писатель.